Formula Nippon sezona 2005 je bila deseto prvenstvo Formule Nippon. Potekalo je med 3. aprilom in 27. novembrom 2005.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R9=odstopil, toda uvrščen R=odstopil

2005 v športu
2005